Croácia
Croatas — povo croata
Língua croata
Croatá — município do estado do Ceará, Brasil

Desambiguações de gentílicos